Deux films adaptés de la bande dessinée Le Chat du rabbin portent ce nom :

 Le Chat du rabbin, film d'animation français de Joann Sfar et d'Antoine Delesvaux sorti en 2011 ;
 Le Chat du rabbin, film français de Joann Sfar en prise de vues réelle en préparation.